Ранчо ла Поста има више значења:

 Ранчо ла Поста (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Поста (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику